Сан Мигел Ехутла има више значења:

 Општина Сан Мигел Ехутла (Оахака), општина у савезној држави Оахака у Мексику
 Сан Мигел Ехутла (Сан Мигел Ехутла, Оахака), насеље у савезној држави Оахака у Мексику